Central Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Central Hill (Colorado)	
 Central Hill (Kalifornien)	
 Central Hill (Nevada)